Gallowaya är ett släkte av svampar. Gallowaya ingår i familjen Coleosporiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gallowaya